Die WTA Championships 1978 (offiziell Virginia Slims Championships) waren ein Tennisturnier der Damen in Oakland. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 28. März bis 2. April 1978 statt.

Einzel

Finale

Gruppe 1

Gruppe 2

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Oakland